Juan Manuel del Toro y Rivera fut le président du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de 2001 à 2009.

Notes et références 

Personnalité de la Croix-Rouge